164. længdegrad kan henvise til:

 164. vestlige længdekreds
 164. østlige længdekreds